Motor Toon Grand Prix 2 (досл. «Гран-При Мультипликационных Машин 2») - гоночная игра, которая станет предпосылкой к серии гоночных игр Gran Turismo. Она разработана группой разработчиков SCE, позднее сформированной в Polyphony Digital. Выпущен на территории США как Motor Toon Grand Prix, так как предшественник никогда не издавался за пределами Японии. В 2002 году игра переиздана в Twin Pack в игре Gran Turismo, следующей игры Кадзунори Ямаути. В 2010 году переиздана для системы PlayStation Network.

Игра совместима с контролёром от Namco - neGcon.

Персонажи 
 Капитан Рок () (Пилот).
 Болбокс () (Робот).
 Братья Пингвины () (Пингвины Мафиози).
 Принцесса Джин () (Испорченная Принцесса).
 Раптор и Раптор () (Инопланетяне).
 Чин Тон Чанг () (Китайский автогонщик).
 Тщеславный () (водитель мотоцикла).
 Жёсткий Билли () (машинист).

Примечания 

Компьютерные игры 1996 года
Игры для PlayStation
Gran Turismo (серия игр)
Автосимуляторы
Игры для PlayStation 3
Гоночные компьютерные игры